Моисей Абрамович Гольдштейн (Мойше Зурых Гольдштейн; 1900, Лосице, Седлецкая губерния — август 1943) — еврейский аргентинский и советский писатель, участник революционного движения в Аргентине. Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Моисей Абрамович Гольдштейн родился в 1901 году. Долгое время жил в Аргентине. В этой стране он начал печатать свои первые произведения. В своих рассказах — зарисовках писатель рассказывал о жизни рабочих в этой стране. В Аргентине М. А. Гольдштейн работал на трикотажной фабрике, был избран делегатом профсоюза от трикотажной фабрики, отстаивал права отраслевого профсоюза.

В начале 1930-х годов в Аргентине после шестилетнего (1922—1928) президентского правления Марсело Торкуато де Альвеара к власти пришел Иполито Иригойен. Его неспособность управлять страной послужила предлогом для государственного переворота, который был проведен высшими офицерами и гражданскими лидерами Консервативной партии. Правительство возглавил генерал Хосе Феликс Урибуру, сторонник авторитарной власти, который попытался установить в стране фашистскую диктатуру в интересах крупных корпораций. В результате этих событий М. А. Гольдтшейн уехал в СССР.

В 1931 году он приехал в Биробиджан, административный центр Еврейской автономной области. На Дальнем Востоке Гольдштейн принимал участие в организации и работе сельскохозяйственной коммуны «Икор» на неосвоенных землях Волочаевки.

В своих повестях и рассказах Моисей Абрамович описывал окружающую его жизнь, природу, трудовую сельскохозяйственную коммуну, в которой он работал.

Здесь он написал повесть «Биробиджанцы на Амуре», «Биробиджанские рассказы» и др. Последние его рассказы «Затея немца» и «Слово матери» были написаны уже в армии. Его произведения издавались в СССР на русском и идиш языках.

В Великую Отечественную войну, августе 1943 года, погиб на Смоленщине.

Примечания

Литература 
 Еврейская автономная область : энциклопедический словарь / отв. ред. В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. — Хабаровск : РИОТИП ; Биробиджан, 1999. — С. 101.
 Журавлева, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х — начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлева; науч. ред. С. А. Пайчадзе. — Хабаровск, 2008. — С. 312.
 Российская еврейская энциклопедия : в 3 т. Т. 1. — М., 1994. — С. 348.
 Гольдшейн М. А. «Биробиджанцы на Амуре», изд. Эмес. М. 1934.

Ссылки 

 Биробиджанцы на Амуре
 Моисей Гольдштейн. Историческое и культурное наследие Еврейской автономной области
 Гольдштейн Моисей Абрамович. Биробиджанская областная научная библиотека им. Шолом-Алейхема.

Писатели по алфавиту
Писатели на идише
Писатели СССР
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Родившиеся в Мазовецком воеводстве